

Geografia 
 Cross – comune statunitense del Wisconsin
 Cross – fiume africano

Persone 
 Ben Cross (1947) – attore inglese
 Chris Cross, nome d'arte di Christopher Allen (1952) – bassista inglese
 Christopher Cross, nato Christopher Charles Geppert (1951) – cantautore statunitense
 David Cross  (1948) – violinista britannico
 David Cross (1950) – calciatore britannico
 David Cross (1964) – attore, comico e scrittore statunitense
 Emily Cross (1986) – schermitrice statunitense
 Jeff Cross (1961) – cestista statunitense
 Jennifer Cross (1992) – pallavolista canadese
 Jessie Cross (1909-1986) – velocista statunitense
 Joseph Cross (1986) – attore statunitense
 Karen Cross (1974) – tennista britannica
 Mark Cross (1965) – batterista britannico
 Misha Cross (1989) – pornostar polacca
 Nikki Cross, pseudonimo di Nicola Glencross (1989) – wrestler scozzese
 Pete Cross (1948-1977) – cestista statunitense
 Roger R. Cross (1969) – attore canadese di origine giamaicana
 Reggie Cross (1966) – cestista statunitense
 Russell Cross (1961) – cestista statunitense
 Shauna Cross (...) – sceneggiatrice e pattinatrice statunitense
 Tara Cross (1968) – pallavolista statunitense
 Tom Cross (...) – montatore statunitense

Personaggi immaginari 
 Darren Cross – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Yūki Cross – protagonista del manga e anime Vampire Knight

Sport 
 Cross – abbreviatura di cross country, anglicismo che può essere riferito a varie discipline sportive consistenti in gare di velocità su terreno naturale, da effettuarsi a piedi (corsa campestre), con gli sci (sci di fondo) o a bordo di veicoli quali bicicletta (ciclocross), motocicletta (motocross) e automobile (autocross)
 Cross – nel gioco del calcio, tiro effettuato allo scopo di passare la palla agli attaccanti

Altro 
 La memoria del killer (Cross) – romanzo di James Patterson del 2006
 Cross – album dei Justice del 2007
 Cross – film del 2011 diretto da Patrick Durham

Pagine correlate 
Crosses
Gross
Cross country